Tramm (Lauenburg)
 Tramm (Mecklenburg)